Дички — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дички — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Дички — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.